Saritschtschja (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk und das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit etwa 400 Einwohnern.

Bis 1959 hieß das Dorf Fedoro-Annowka ().

Geographie 
Saritschtschja liegt im Rajon Werchnjodniprowsk am Ufer des kleinen Flusses Domotkan (), 1,5 Kilometer vor dessen Mündung in den zum Kamjansker Stausee angestauten Dnepr. Durch das Dorf verläuft die nationale Fernstraße N 08 sowie die Territorialstraße T–04–46. Das Rajonzentrum Werchnjodniprowsk liegt 11 km südöstlich der Ortschaft.

Zur Landratsgemeinde Saritschtschja mit insgesamt 1229 Einwohnern und einer Fläche von 114,71 km² gehören noch die Dörfer:
 Domotkan (ukrainisch: ; russisch: ) , 281 Einwohner
 Borodajiwski Chutory (ukrainisch: ; russisch: /) , 227 Einwohner
 Jakymiwka (ukrainisch: ; russisch: /) , 214 Einwohner
 Wassyliwka (ukrainisch: ; russisch: /) , 44 Einwohner
 Kornylo-Nataliwka (ukrainisch: ; russisch: /) , 24 Einwohner

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Werchnjodniprowsk